Баахлах-Чан-К'авііль (Балах-Чан-К'авііль, Бахаль-Чан-К'авііль)(18 жовтня 625 — не раніше березня 692) — цар Мутуля, засновник Південного Мутульського царства класичних майя зі столицею в місті Дос-Пілас. Син Мутульського царя.
 Вак-Чан-К'авііль (13 січня 508 — 1 травня 562) — ахав Мутуля у 537—562 роках.
 Їхк'ін-Чан-К'авііль (д/н —між 751 та 755) — володар Мутуля з 734 до бл. 755 року.
 Хасав-Чан-К'авііль II (д/н —після 869) — останній відомий ахав Мутуля у 860-х роках.
 Хасав-Чан-К'авііль I (JA-SA-W CHAN-na-K'AWI: L-l, бл.655 —734) — цар Мутуля у 682—734 роках, відмовив потугу держави.
 Сіхях-Чан-К'авііль II (Сиях-Чан-К'авііль II) (SIH-(Y)AJ-CHAN K'AWI: L, д/н — 4 лютого 456) — 2-й цар Мутуля з теотіуаканської династії.